Фейн (, ) — река в Ирландии, берущая начало в Лох-Росс, на границе графств Монахан и Арма. Затем она течёт на восток в сторону залива Дандолк, протекая через поселения Инишкин, Нокбридж и Талланстаун до впадения в залив у Блэкрока, графство Лаут.

Примечания

Ссылки 
 

Реки, впадающие в Ирландское море
Реки Ирландии
Пограничные реки